Тимиг () — фамилия. Известные носители:

 Тимиг, Герман (1890—1982) — австрийский актёр театра и кино.
 Тимиг, Ханс (1900—1991) — австрийский актёр и режиссёр.
 Тимиг, Хелен (1889—1984) — австрийская и американская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
 Тимиг, Хьюго (1854—1944) — немецко—австрийский актёр и режиссёр.